Coppa Svizzera 2007-2008 – calcio maschile
Coppa Svizzera 2007-2008 – calcio femminile
Coppa Svizzera 2007-2008 – pallacanestro maschile
Coppa Svizzera 2007-2008 – pallavolo femminile